Die Libanesische Premier League 2008/09 war die 49. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war al Ahed. Der Tripoli SC zog sich kurz vor Saisonbeginn vom Spielbetrieb zurück und stand somit schon vor Ligastart als erster Absteiger fest. Die Saison begann am 11. Oktober 2008 und endete am 26. April 2009.

al-Irshad und al-Ahli Saida stiegen nach der Saison 2007/08 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Shabab al-Ghazieh und Salam Zgharta.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2008/09 bei Soccerway.com
 Saison 2008/09 bei RSSSF.com

2008 09
Fußballsaison 2008/09